Фельдбах — топонім:

Австрія

  Фельдбах - округ.
 Фельдбах - місто, окружний центр.

Німеччина 
  Фельдбах - село в комуні Буттенвізен, Баварія.

Франція  
  Фельдбах - муніципалітет в окрузі  Альткірш, Ельзас.

Див. також 
 Едельсбах-Фельдбах - муніципалітет в окрузі Фельдбах, Австрія.
 Мюльдорф-Фельдбах - муніципалітет в окрузі Фельдбах, Австрія.